Termin  ima više značenja.

 2-Hidroksiheksa-2,4-dienoatna hidrataza, enzim
 Testikularna ekstrakcija sperme